Škoflje (Divača), een plaats in de Sloveense gemeente Divača
 Škoflje (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica